Флаг городского округа Среднеура́льск является символом муниципального образования городской округ Среднеуральск Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 декабря 2003 года, как флаг муниципального образования «Город Среднеуральск» (после муниципальной реформы — городской округ Среднеуральск), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1420.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное из двух равных вертикальных полос синего и красного цветов, и несущее вдоль верхнего края орнамент в виде белых языков пламени длиной в 1/8 от ширины полотнища. На полотнище помещено изображение сосны жёлтого цвета, высота которой составляет 6/8 от высоты полотнища.

Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Деление полотнища пополам служит указанием на близость территории к евроазиатской границе и намёком на преобразование холодной воды в горячую. Связь с водой подчёркивается серебряной (цвет воды) главой, составленной из языков пламени, что также отражает связь с энергетикой.

Сосна, как один из древних символов оси мира и его середины, выступает в качестве полугласной эмблемы к названию города, а также знаком природной чистоты, жизненной силы и здоровья.

Синий цвет — символ спокойствия, благородства и наукоёмкого производства.

Красный цвет — символ жизненной силы, огня и энергии.

Примечания 

Флаги с изображением сосны
Флаги с изображением пламени